Èsquil d'Alexandria, poeta èpic grec 
 Èsquil de Cnidos, orador grec
 Èsquil de Rodes, governador de l'illa